Фарбаути:

 Фарбаути — нерегулярный спутник планеты Сатурн с обратным орбитальным обращением.
 Фарбаути — великан из германо-скандинавской мифологии.